Evening Shade (televisieserie), een Amerikaanse comedyserie uit 1990-1994
Evening Shade (Arkansas)
Evening Shade (Oklahoma)